

Кротово — село, Аромашевський район, Тюменська область
 Кротово — присілок, Доволенський район, Новосибірська область
 Кротово — селище, Приозерський район, Ленінградська область